

Persone 
 Adam Darius – artista statunitense
 Donovin Darius – giocatore di football americano
 Steponas Darius – aviatore lituano

Personaggi
 Darius – personaggio del manga e anime Fullmetal Alchemist
 Darius – personaggio della serie televisiva Highlander
 Darius – personaggio della serie di videogiochi Need for Speed

Altro
 7210 Darius – asteroide della fascia principale
 Darius – nome proprio di persona
 Darius – videogioco sparatutto prodotto dalla Taito